Giuseppe Chicchi – politico italiano
 Francesco Chicchi – ciclista italiano

Pagine correlate 

 Cicci
 Chicco